Leopardo - um felino
 Il gattopardo, livro de Tomasi di Lampedusa
O Leopardo (filme), com Burt Lancaster e Claudia Cardinale
O Leopardo (telenovela), produção brasileira exibida pela Rede Record em 1972
Uberlândia Rugby Leopardos, clube

Desambiguação